

Patronyme 

 Bon-Claude Cahier de Gerville (1751-1796), homme politique français.
 Charles de Gerville (1769-1853), archéologue français ;
 Gaston Gerville-Réache (1854-1908), homme politique français ;
 Jeanne Gerville-Réache (1882-1915), contralto française, fille de Gaston ;
 Meddy Gerville, (1974-), pianiste de jazz français.

Toponyme 

 Gerville, commune française de Seine-Maritime ;
 Gerville-la-Forêt, ancienne commune française de la Manche.